ы (еры – jery) – nazwa litery występującej w cyrylicy (wyraz nieodmienny)
 nazwa innych liter cyrylicy w liczbie mnogiej: ь – jery miękkie; ъ – jery twarde
 jery – głoski występujące w języku prasłowiańskim
 jery (Fringilla montifringilla) – ptaki z rodziny łuszczaków